

Села:
 Кудринці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Кудринці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Кудринці — Хмельницька область, Хмельницький район

Кудринці — колишня сільська гміна Борщівського повіту Тернопільського воєводства ІІ Речі Посполитої